Il doppio del torneo di tennis Washington Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Arthur Ashe e Roscoe Tanner 4–6, 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (campioni)
 Mark Cox /  Graham Stilwell (semifinali)
 Ken Rosewall /  Fred Stolle (quarti di finale)

 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (primo turno)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (finale)
 Jean-Baptiste Chanfreau /  Tom Leonard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Washington Indoor 1973